LSAM – Lunar Surface Access Module
 LSAM – Franciszek Sokolowski, Lois sacrées de l'Asie Mineure, 1955